Prosomapoda – klad stawonogów z podtypu szczękoczułkopodobnych i  nadgromady szczękoczułkowców.

Ciało mają podzielone na prosomę i opistosomę, aczkolwiek u roztoczy podział na pierwotne tagmy często zanika, a zamiast niego pojawiają się nieodpowiadające segmentacji pseudotagmy: gnatosoma i idiosoma. Na prosomie znajduje się 6 par przydatków (odnóży). Od innych szczękoczułkowców Prosomapoda wyróżniają się tym że, przynajmniej u form dorosłych, wszystkie przydatki i odnóża prosomy są jednogałęziste. Jedynym odstępstwem może tu być obecność flabellum na przydatkach szóstej pary.

Takson ten wprowadzony został w 2013 roku przez Jamesa C. Lamsdella. Obejmuje wszystkie szczękoczułkowce z wyjątkiem wymarłego rodzaju Offacolus. Należą tu Planaterga i Xiphosura oraz bazalne rodzaje wymarłe: Camanchia, Legrandella, Venustulus i Weinbergina, a przypuszczalnie także Andarella i Borchgrevinkium.

Przypisy 

Szczękoczułkowce